Александр Георгиевич Фурсеев (род. 17 апреля 1956) — советский и российский военачальник. Командир 51-го корпуса ПВО Северо-Кавказского военного округа. Генерал-лейтенант.

Биография 
Родился 17 апреля 1956 года в г. Погаре Брянской области. В 1973—1974 годах — рабочий на сигаретно-сигарной фабрике г. Погара Брянской области.

Образование 
 1978 году Армавирское высшее военное авиационное училище
 1990 году Военная командная академия ПВО
 2000 году ВА ГШ

На воинской службе 
В 1974—1978 годы курсант в Армавирском высшем военном авиационном училище летчиков ПВО.

В 1978—1987 годах — старший лётчик, командир авиационного звена, начальник штаба авиационной эскадрильи, заместитель командира эскадрильи по политической части, командир авиационной эскадрильи (войсковая часть 53909, г. Ростов-на-Дону).

С 1987 по 1990 год учился в Военной командной академии ПВО в г. Твери.

В 1974—1991 годы — заместитель командира авиационного полка (войсковая часть 22692, Саваслейка (авиабаза)).

1975 г. — старший инспектор — лётчик отдела авиации корпуса ПВО (войсковая часть 62288, г. Елизово).

В 1977—1992 годы — заместитель командира авиационного полка (войсковая часть 78660, с. Чугуевка Приморского края).

1978—1997 годы — командир 64-го истребительного авиационного полка (войсковая часть 01297, г. Омск).

На высших должностях 
В 1997—1998 годы — первый заместитель командира 50-го отдельного корпуса ПВО (войсковая часть 07172, г. Чита).

В 2000 г. окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации в г. Москве.

2000 г. — начальник отдела боевой подготовки боевого применения фронтовой авиации — заместитель начальника управления авиации Военно-воздушных сил (войсковая часть 25954, г. Москва).

2000—2007 гг. — командир 41-й дивизии ПВО (войсковая часть 29286, г. Новосибирск).

2007—2009 гг. — командир 51-го корпуса ПВО (войсковая часть 42352, г. Ростов-на-Дону).

2009 г. — в распоряжении командира в/ч 40911 (г. Ростов-на-Дону).

В 2010 г. уволен из рядов Вооружённых Сил Российской Федерации.

В отставке 
С 2010 года в запасе. Живёт и работает в городе Краснодар. С 2012 года Инспектор Группы инспекторов Объединённого стратегического командования Южного военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

Семья 
 жена
 дети

Знаки отличия 

 Орден «За военные заслуги» (Россия)
 Медаль За боевые заслуги

 Медаль «За укрепление боевого содружества»

 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «За ратную доблесть» и др.

 Имеет награды других ведомств
 Иностранные награды.

См. также 
 4-я армия ВВС и ПВО

Примечания

Литература

Ссылки 
 АВВАКУЛ

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Выпускники Армавирского высшего военного авиационного училища лётчиков
Персоналии:Краснодарский край
Инспектора Группы инспекторов ОСК ЮВО
Офицеры ВВС СССР
Выпускники Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова